Наконечный, Александр Емельянович (1887 — ?) — военный лётчик, подпоручик Русской императорской армии, участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер.
 Наконечный, Анатолий Гаврилович (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Наконечный, Валерий Павлович (1951—2011) — украинский и советский артист театра и кино, заслуженный артист Украины.
 Наконечный, Виктор Андреевич — мастер народной живописи.
 Наконечный, Захар Гаврилович (1912—1985) — бригадир тракторной бригады Гиагинской МТС Адыгейской автономной области, Герой Социалистического Труда.
 Наконечный, Евгений Петрович (1931—2006) — украинский публицист.
 Наконечный, Иван Максимович (1931—2014) — украинский активист Евромайдана, один из Небесной сотни, Герой Украины.
 Наконечный, Игорь Анатольевич (род. 1960) — советский и украинский футболист и тренер.
 Наконечный, Иосиф Мацеевич (1879—1915) — крестьянин, польский политик, депутат Государственной думы I, III и IV созывов от Люблинской губернии.
 
 Наконечный, Роман Михайлович (род. 1949) — советский и украинский трубач, педагог, заслуженный артист УССР.
 Наконечный, Руслан Олегович (род. 1989) — украинский и латвийский пятиборец.
 Наконечный, Степан Фёдорович (1942—2017) — советский футболист.